Yudong är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 20 kilometer söder om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är .

Runt Yudong är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chongqing,  km norr om Yudong. Omgivningarna runt Yudong är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina